Marc Garcia est le nom de plusieurs personnalités françaises :
 Marc Garcia (1950-2005), homme de radio (RMC, Europe 1, Europe 2, Radio France : Le Mouv', France Bleu) ;
 Marc Garcia (1961- ), skieur de haut niveau (slalom, ski de démonstration et technique) ;
 Marc Garcia (1967- ), pilote de vitesse moto ;
 Marc García (1996- ), basketteur espagnol.